Kalugin () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Michailowitsch Kalugin (* 1945), russischer Diplomat 
 Erik Jakowlewitsch Kalugin (1937–2003), russischer Ruderer 
 Igor Michailowitsch Kalugin (1937–2009), russischer Generaloberst 
 Konstantin Sergejewitsch Kalugin (1892–1945), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Nikita Konstantinowitsch Kalugin (* 1998), russischer Fußballspieler
 Oleg Danilowitsch Kalugin (* 1934), russischer Geheimdienstler und ehemaliger KGB-Generalmajor
 Tichon Wladimirowitsch Kalugin (* 1974), russischer Fußballschiedsrichterassistent
 Waleri Alexejewitsch Kalugin (1938–2006), russischer Diplomat 

Weibliche Form Kalugina
 Ekaterina Kalugina (* 1993), russische Profitänzerin

Siehe auch:
 Kaluga (Begriffsklärung)